Minianka peut désigner :
 les Minianka, un peuple du Mali et de Côte d'Ivoire
 le minianka (ou mamara), une langue sénoufo
 le Minianka, une race de chevaux élevée par l'ethnie du même nom au Mali